KET o Key English Test, nivell dels exàmens de Cambridge ESOL que reconeix la capacitat de fer servir l'anglès 
 Riu Ket o Gran Ket, riu de Sibèria
 Ket, membre del poble dels kets, poble que habita la vall mitjana del Ienissei 
 Ket o quet, llengua aïllada siberiana, última supervivent de la família de les llengües paleosiberianes